Deltagoot (De Voorst), experimentele faciliteit bij het Waterloopkundig Laboratorium De Voorst
 Deltagoot (Delft), experimentele faciliteit van Deltares in Delft